Мурзанаево — название населённых пунктов в России:

 Мурзанаево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Мурзанаево — деревня в Параньгинском районе Марий Эл.